Vägaskälstjärnen kan syfta på:
Vägaskälstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Vägaskälstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (2,87 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn